Commonwealth è un termine inglese che indica una comunità politica.

Da esso derivano:

Diritto 
 Commonwealth of England (1649-1660) – sistema di governo dell'Inghilterra repubblicana
 Commonwealth – definizione delle aree insulari degli Stati Uniti d'America: Puerto Rico e Marianne Settentrionali
 Commonwealth – autodefinizione giuridica di quattro stati federati degli Stati Uniti d'America
 Commonwealth delle nazioni o Commonwealth – associazione di 54 Paesi sovrani, perlopiù ex colonie dell'Impero britannico
 Reame del Commonwealth – sottogruppo del citato Commonwealth delle nazioni, composto dai 15 Paesi che riconoscono quale capo di Stato il sovrano del Regno Unito

Geografia 
 Baia del Commonwealth – insenatura del Territorio antartico australiano
 Ghiacciaio Commonwealth – ghiacciaio della Dipendenza di Ross
 Commonwealth – distretto della Liberia nella contea di Grand Bassa
 Commonwealth – distretto della Liberia nella contea di Grand Cape Mount
 Commonwealth – distretto della Liberia nella contea di Montserrado.

Altro 
 Commonwealth – album degli Sloan del 2014

Altri progetti